O Estádio Municipal Domingos Baldan é um estádio de futebol localizado na cidade de Guariba, no estado de São Paulo, pertence à prefeitura municipal e tem capacidade para 5.123 pessoas.

O estádio tem esse nome, pois Domingos Baldan doou o terreno para construção do estádio.

O primeiro jogo foi, Guaribinha F.C. 1 x 0 Esporte Clube Tonani Jaboticabal.

Ver também 
 Lista de estádios de futebol de São Paulo

Domingos Baldan
Guariba (São Paulo)